

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 6 podstawowych

 Wiktorów – część wsi Ciężkie w woj. lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Wiktorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Wiktorów – część wsi Mateuszew w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Wiktorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Wiktorów – osada w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Wiktorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Wiktorów– część wsi Skrzynka w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Wiktorów – kolonia wsi Zatopolice w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Wiktorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Wiktorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Wiktorów – kolonia wsi Wapiennik w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Wiktorów – przysiółek wsi Jarząbki w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno

Inne 
 Wiktorów – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Wiktorów – wzniesienie w Paśmie Łososińskim

Zobacz też 
 Wiktorowo